Уебстър може да се отнася за:

Личности 
 Алекс Уебстър (р. 1969) – американски бас китарист (Кенибъл Корпс)
 Бен Уебстър (1909 – 1973) – американски саксофонист
 Даниел Уебстър (1782 – 1852) –американски политик и сенатор, държавен секретар на САЩ
 Неста Хелън Уебстър (1876 – 1960) – английска историчка
 Рон Уебстър (р. 1943) – английски футболист
 Жак Бермън Уебстър, по-известен като Травис Скот (р. 1991) – американски рапър

География 
 Окръзи в САЩ
 Уебстър (окръг, Айова)
 Уебстър (окръг, Джорджия)
 Уебстър (окръг, Западна Вирджиния)
 Уебстър (окръг, Кентъки)
 Уебстър (окръг, Луизиана)
 Уебстър (окръг, Мисисипи)
 Уебстър (окръг, Мисури)
 Уебстър (окръг, Небраска)

 Градове в САЩ
 Уебстър (окръг Дей, Южна Дакота)
 Уебстър (окръг Монро, Ню Йорк)
 Уебстър Сити (окръг Хамилтън, Айова)